Watch Your Wife – film del 1923 diretto da J.A. Howe
 Watch Your Wife – film del 1926 diretto da Svend Gade